Sant'Aureliano martire († 251), martire romano sotto le persecuzioni di Decio, celebrato il 22 maggio;
 Sant'Aureliano (III secolo), vescovo di Limoges, celebrato il 10 maggio;
 Sant'Aureliano di Arles († 551), vescovo di Arles, celebrato il 16 giugno;
 Sant'Aureliano di Lione († 895), arcivescovo di Lione, celebrato il 4 luglio.